Contact kan syfta på:

 Contact – en svensk rockgrupp
 Contact Air – ett tidigare tyskt regionalt flygbolag
 Contact! – ett studioalbumet av den italienska eurodancetrion Eiffel 65 från 2001
 Phoenix Contact – ett tyskt företag som erbjuder komponenter, system och lösningar inom området elektroteknik, elektronik och automation

Se även
 Contact Bay
 Contact Creek
 Contact Lake
 Contact Mountain
 Contact Point
 Kontakt